Палієнко — українське прізвище.

 Палієнко Микола Васильович (30 червня 1896 — 21 липня 1944) — підполковник Армії УНР, майор дивізії «Галичина»
 Палієнко Микола Іванович (1869—1937) — правознавець, доктор державного права з 1908, академік ВУАН з 1930
 Палієнко Микола Олександрович (3 жовтня 1944) — український поет, Заслужений працівник культури України
 Палієнко Валентина Петрівна (9 вересня 1935) — український геоморфолог, доктор географічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 Палієнко Едуард Тимофійович (20 вересня 1935) — український геоморфолог, кандидат географічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 Палієнко Іван Степанович (1832—1912) — перший директор Київського реального училища, батько академіка М. І. Палієнка.

українські прізвища